Torstraße steht für:
 Torstraße (Berlin)
 Torstraße (Dömitz), siehe Liste der Baudenkmale in Dömitz
 Torstraße (Halle (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Südliche Innenstadt
 Torstraße (Lübeck), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lübeck-Travemünde
 Torstraße (Oberharz am Brocken), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oberharz am Brocken
 Torstraße (Wettenberg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wettenberg #Gesamtanlage Gleiberg, Froschgasse, Hintergasse, Torstraße, Unter der Burg

 Neue Torstraße (Alsleben (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Alsleben (Saale)
 Neue Torstraße (Lemgo), siehe Liste der Baudenkmäler in Lemgo
 Neue Torstraße (Schieder-Schwalenberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Schieder-Schwalenberg

 Salzwedeler Torstraße, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gardelegen

Siehe auch:
 Torstraße intim